Окулич-Казарин — фамилия:

 Окулич-Казарин, Николай Фомич — русский военный юрист и историк.
 Окулич-Казарин, Семён Герасимович — Георгиевский кавалер; майор; № 9206; 26 ноября 1853.
 Окулич-Казарин, Ярослав Викентьевич — Георгиевский кавалер; поручик; 25 марта 1916.